La bionda bezeichnet

 den Originaltitel eines italienischen Thrillers von Sergio Rubini aus dem Jahr 1992 namens Die geheimnisvolle Blonde
 das italienische Musiker-Duo, das aus den Brüdern Carmelo und Michelangelo La Bionda besteht